Felicità perduta (Dreiklang) –  film del 1938 diretto da Hans Hinrich
Felicità perduta –  film del 1946 diretto da Filippo Walter Ratti